Diócesis de Toledo podría referirse a:

 La Diócesis de Toledo en Ohio
 La Diócesis de Toledo en Brasil
 La Archidiócesis de Toledo en España